Heinz Franke (1915–2003) – niemiecki wojskowy, dowódca w Kriegsmarine
 Heinz Franke (ur. 1928) – wschodnioniemiecki piłkarz
 Heinz Franke (ur. 1928) – wschodnioniemiecki strzelec